П'ятиго́рська ву́лиця — вулиця у різних населених пунктах України. Назва — на честь російського міста П'ятигорськ.

 П'ятигорська вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 П'ятигорська вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 П'ятигорська вулиця — вулиця в місті Київ.

Вулиці